Villa Malvolti –  villa veneta a Venezia
 Villa Malvolti – villa veneta a San Fior, provincia di Treviso